Název Starý Dvůr má více sídel:
 Starý Dvůr (Kout na Šumavě), část obce Kout na Šumavě v okrese Domažlice
 Starý Dvůr (Třemošnice), část města Třemošnice v okrese Chrudim
 Starý Dvůr (Krmelín), severní část obce Krmelín v okrese Frýdek-Místek
 Starý Dvůr (Žďár nad Sázavou), zemědělský dvůr severozápadně od Žďáru nad Sázavou

Související články 
 Dvůr

Externí odkazy